Tofi steht für: 

 Tófi, nordgermanischer Vorname, siehe Tove (Vorname)
 Sagvan Tofi (* 7. September 1964), tschechischer Schauspieler, Sänger und Model.
 thin-outside-fat-inside